Eugene može značiti:

Ljudi 
 engleski oblik imena Eugen;
 ime lika u crtanom serijalu Pokemon;
 Eugene (glumica) - južnokorejska glumica i pjevačica.

Mjesta 
 Eugene, Oregon, grad u SAD-u;
 Eugene, Indiana, grad u SAD-u;
 Eugene, Missouri, grad u SAD-u;
 Mount Eugene, planina u Kanadi.

Poduzetništvo 
 Eugene Systems, francuska tvrtka za izradu videoigara.

Umjetnost 
 Jevgenij Onjegin (roman), roman u stihu Aleksandra Sergejeviča Puškina;
 Jevgenij Onjegin (opera), opera Petra Ilijiča Čajkovskog;
 Hey Eugene!, treći studijski album sastava Pink Martini;
 "Eugene", pjesma Grega Browna s albuma The Evening Call (2006.);
 "Eugene", pjesma Sufjana Stevensa s albuma Carrie & Lowell (2015.).

Ostalo 
 Više uragana nosilo je naziv Eugene (1981., 1987, 1993., 1999., 2005., 2011. i 2017.)